Pandia peut faire référence à : 

Un hippo ou un hippopotame est l'une des deux espèces de grands mammifères africains qui vivent principalement dans et près de l'eau:
 Hippopotamus
 Hippopotame nain

Hippo peut également faire référence à:

Toponymie 
 Hippo Regius, ancienne ville de l'Annaba moderne, en Algérie ;
 Hippo Diarrhytus, ancienne ville de la Bizerte moderne, en Tunisie ;
 , un secteur non constitué en municipalité, au Kentucky, USA.

Noms propres

Personnages réels 
 Hippo, une femme grecque mentionnée par Valère Maxime comme un exemple de chasteté ;
 Hippo, un philosophe présocratique.

Dans la mythologie 
 Hippo, une Océanide dans la mythologie grecque ;
 Hippo, l'une des filles du mythique Thespius ;
 Hippo, l'une des amazones mythiques ;
 Hippo, l'une des .

Dans la fiction 
 Hippo, un puissant personnage de gangster dans le film de Neill Blomkamp 2015 Chappie.

Noms de marques et de produits  
 Hippo Records, un label de musique Néerlandais ;
  un système de gestion de contenu open source .

Sciences 
 (426) Hippo, un astéroïde de la ceinture principale.
Voie de signalisation Hippo en biologie

Voir aussi 
 Hippopotamus
 Augustin d'Hippone